Urt har flere betydninger:
 Urt – plantekategori.
 Urt – ingrediens ved ølbrygning.
 Urt – populærvidenskabeligt tidsskrift om botanik.